Натуральне число 187
 187 рік до нашої ери
 187 рік нашої ери